

Sigle 
 Georgian Railway  – ferrovie della Georgia
 Giornale Radio  – notiziario radiofonico
 Globuli rossi  – componenti del sangue
 Grande Randonnée  – rete europea di sentieri di lungo percorso
 Gwoyeu Romatzyh  – sistema di trascrizione della lingua cinese
 Good Round – “Bel round” usato in ambito videoludico nelle chat di gruppo solitamente alla fine di un bel round

Codici 
 GR – codice vettore IATA di Aurigny Air Services e Gemini Air Cargo
 GR – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Grecia
 GR – codice ISO 3166-2:CH del Canton Grigioni (Svizzera)
 GR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Granada (Spagna)
 GR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Grosseto (Italia)
 GR – codice ISO 3166-2:RO del distretto di Giurgiu (Romania)

Informatica 
 .gr  – dominio di primo livello della Grecia

Mineralogia 
 Gr – abbreviazione di grafite

Musica 
 GR (etichetta discografica)  – etichetta discografica italiana

Unità di misura 
 gr – simbolo del grano
 gr – abbreviazione impropria comunemente usata per indicare il grammo (il simbolo corretto è g)

Altro 
 gr. – sta per GRECO [ gr(eco)]
 GR – targa automobilistica di Grosseto
 GR – targa automobilistica di Grieskirchen (Austria)
 GR – targa automobilistica di Görlitz (Germania)

Note